Името Чуковец носят две български села:

 Чуковец, област Перник
 Чуковец, област Силистра